Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 180e division d'infanterie (Allemagne)

France 
 180e division d'infanterie d'Afrique

URSS

Note